Бойто () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бойто, Арриго (1842—1918) —  итальянский композитор и поэт, либреттист.
 Бойто, Камилло (1836—1914) — итальянский архитектор и инженер.